Chixi kan syfta på följande platser:

Kina 

 Chixi (ort), Fujian, 
 Chixi (sockenhuvudort), Sichuan, 

Robotskapade Kinaförgreningar